Ignacy Pantaleon Kossowski – cześnik chęciński, łowczy chęciński, wojski większy chęciński, miecznik chęciński
 Ignacy Kossowski herbu Dołęga – starosta radziejowski (1766-1777), starosta kłodawski, poseł na Sejm 1776 z województwa inowrocławskiego
 Ignacy Marian Kossowski (ur. 1869) – sierżant Legionów Polskich, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy